Альварадо () — прізвище іберійського походження. Відомі носії:
 Александер Альварадо — еквадорський футболіст
 Боріс Альварадо — чилійський актор і музикант
 Евер Альварадо — гондураський футболіст
 Естебан Альварадо — костариканський футболіст
 Карлос Альварадо Кесада — президент Коста-Рики
 Лінда Альварадо — президент та головний виконавчий директор компанії Alvarado Construction, Inc.
 Педро де Альварадо і Контрерас — іспанський конкістадор
 Роберто Альварадо — мексиканський футболіст
 Хайме Альварадо — колумбійський футболіст
 Хосе Рафаель де Гальєгос-і-Альварадо — голова держави Коста-Рики
 Хуан Орландо Ернандес Альварадо — президент Гондурасу
 Хуан Хосе Альварадо — тимчасовий президент Гондурасу (1839)